Wolf Dietrich von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

 Wolf Dietrich von Gemmingen (1550–1595), Grundherr in Gemmingen, Bauherr des Gemminger Unterschlosses
 Wolf Dietrich von Gemmingen (1550–1601), fürstbischöflich-eichstättischer Rat, Hofmeister und Pfleger zu Kupferburg sowie markgräflich baden-durlachscher Rat und Oberstleutnant, Befehlshaber bei der Oberbadischen Okkupation
 Wolf Dietrich von Gemmingen (1680–1738), fürstbischöflich-eichstättischer geheimer Rat und Pfleger zu Abensperg